Godzilla — третій студійний альбом американського репера Yukmouth, виданий 22 липня 2003 р. лейблами Rap-A-Lot та Smoke-A-Lot. Виконавчий продюсер: Дж. Прінс. Оформлення, дизайн: Automatik Media. Фотографи: Майк Фрост, Рік Мейпс.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Yukmouth
Англомовні музичні альбоми